Il singolare  dell'Oberstaufen Cup 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Dominik Meffert era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Guillaume Rufin ha battuto in finale Peter Gojowczyk 6–3, 6–4.

Teste di serie

  Jan-Lennard Struff (primo turno)
  Martín Alund (quarti di finale)
  Guillaume Rufin (Campione)
  Marc Gicquel (primo turno)

  Oleksandr Nedovjesov (semifinali)
  Peter Gojowczyk (finale)
  Simon Greul (primo turno)
  Bastian Knittel (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Oberstaufen Cup 2013
ATP Challenger Tour 2013